2 miasta w Rosji:
 Troick w obwodzie czelabińskim
 Troick w Moskwie